Villahizán, también escrito en apellidos como Villaizán, hace referencia a varios artículos:

Lugares 
Existen dos localidades en España con el nombre de Villahizán:
El despoblado de Villahizán, pedanía del municipio de Villaverde del Monte, de la comarca de Arlanza, en la provincia de Burgos.
El pueblo de Villahizán de Treviño, pedanía del municipio de Villadiego, de la comarca Odra-Pisuerga, en la provincia de Burgos.

Arquitectura 
 Ermita del Santo Cristo de Villahizán, ubicada dentro de la Granja de Villahizán, en el término de Villaverde del Monte.

Personas 
 Jerónimo de Villaizán, dramaturgo del Siglo de Oro español.
 Juan Núñez de Villaizán, cronista español del siglo XVI. Autor secundario de la Cronica del muy esclarecido Principe y Rey don Alonso el onzeno deste nombre, de los Reyes que reynaron en Castilla, y en Leon, padre que fue del Rey don Pedro.

Referencias